Cherry Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Cherry Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Cherry Green – jamajska wokalistka